Hauptplatz steht für:
 den zentralen Platz eines Ortes 

namentlich:
 Hauptplatz (Freistadt), Oberösterreich
 Hauptplatz (Gleisdorf), Steiermark
 Hauptplatz (Graz), Steiermark
 Hauptplatz (Landsberg am Lech), Oberbayern
 Hauptplatz (Leoben), Steiermark
 Hauptplatz (Linz), Oberösterreich
 Hauptplatz in Preßburg (Monarchiezeit), siehe Hlavné námestie (Bratislava)
 Hauptplatz (Rapperswil), Schweiz
 Hauptplatz Sitzendorf an der Schmida, Niederösterreich
 Hauptplatz (Weiz), Steiermark

Siehe auch:

 Hlavné námestie (slowakisch)
 Plaza de Armas (spanisch)